Il progetto Avvolte Kristedha prende vita nel 1996, entrando nella scena alternativa italiana.

Storia
Dopo il primo anno in sala prove, nasce Penombra, la prima demo di brani inediti (Dracma Studios – Torino) con la collaborazione del fonico Dario Colombo (Linea 77).
Nell'ottobre 1997 il gruppo suona a Milano nel C.S. "Breda Occupata" con i Senza Benza, i Punkreas e gli Shandon, nel video "Never trust a punk" dei Crummy Stuff, trasmesso su Videomusic ed MTV.

Durante l'estate del 1998 registrano il loro primo disco, Progenie, che contiene 9 brani inediti ed ha molti consensi dalle emittenti radiofoniche piemontesi; viene inoltre presentato nella trasmissione Arrivano i Nostri di TMC2 da Marco Galli e Giò Ferraris.
Nello stesso anno gli Avvolte Kristedha si esibiscono in numerosi live sui palchi del Nord Italia in manifestazioni come: Tendenze - (PC), Non solo rock - (MI), Black Station Festival - (MI), Emergenza Rock - (MI), Sabbie Live - (BG), Cortile Animato - (Alba), KappaZone Murazzi -(TO).

Nel 2000 vede la luce Ama-n-tide, il secondo disco, contenente 11 brani inediti, che desta la curiosità di Eugenio Cervi, il quale decide di distribuirli in diffusione nazionale con la Venus Distribuzione (Mi). Il disco è recensito positivamente dalle maggiori testate del settore e tre singoli dell'album vengono trasmessi ciclicamente da emittenti radiofoniche di rilevanza nazionale.

Nel 2002 l'arrivo del chitarrista Eugenio Ieracitano determina una svolta nella sensibilità degli arrangiamenti, delineando ulteriormente il sound del gruppo. Nel novembre dello stesso anno gli Avvolte Kristedha partecipano al M.E.I. esibendosi come open band di Afterhours e 24 Grana.

L'attività live della band investe i più importanti palchi d'Italia: Hiroshima Mon Amour (TO), il Leoncavallo (MI), Il Rivolta (VE),lo Zion Live (CH), il Transistor (TO), Black Valley Engine Power Fest (CN). La band intensifica sensibilmente l'attività live, portando la propria musica nella vicina Svizzera e in tutta Italia, con la collaborazione dell'agenzia di booking Triciclo concerti.

Nel 2005 viene utilizzato il brano Pelle, singolo del disco Ama-n-tide come colonna sonora della pubblicità per l'auto Lancia Y Sport, mentre il brano strumentale Supercombi viene scelto nel 2006, appena terminata la registrazione del nuovo disco Avvolte Kristedha, come colonna sonora per la presentazione dell'auto Fiat Sedici in occasione delle Olimpiadi 2006 a Torino.

La band decide di intitolare l'album scegliendo il proprio nome, quasi come omaggio al loro lungo viaggio. 10 tracce di rock e ballate su cui si stagliano liriche che scavano dritte nel profondo. Il disco vanta la produzione artistica di Franz Goria (Fluxus/Petrol) e la masterizzazione al Turtle Tone Studios di New York (Sting, John Zorn, Moby, Giant Sand).

Dopo un cambio di formazione nel settembre 2007, gli Avvolte Kristedha continuano semplicemente come Avvolte. Il più recente tour li ha confermati come una delle migliori live band italiane, sbalordendo ogni volta con scariche fulminanti di chitarre noise e sussurri aggrappati a poche note che danno vita a un live emotivo e di fortissimo impatto.

Nel 2012 esce il quarto disco "L'essenziale è invisibile agli occhi" che vede molte ed importanti collaborazioni che impreziosiscono le 11 canzoni. Prime tra tutte la voce di Lydia Lunch che ha scritto e recitato una poesia nel brano "Nessuna Rete". Ne "La vita che ti spetta" alla chitarra slide ascoltiamo un ipnotico Roberto Angelini, la scura e profonda voce di Franz Goria in "Sono anche notte", Luigi Napolitano (Fratelli di Soledad) alla tromba in "Un giorno qualunque", la voce di Diablo e il basso di Jimi dei Sikitikis in "Per essere viva".

Formazione attuale
Christian Torelli - voce e chitarra
Eugenio Ieracitano - chitarra
Davide Cortese - basso e cori
Mario Arisci - batteria e percussioni

Membri precedenti
Max Polastri - chitarra e cori (1996-2002)
Stefano Cortese - batteria e percussioni (1996-2007)

Discografia
1997 - La natura delle cose
1998 - Progenie
2001 - Ama-n-tide
2008 - Avvolte Kristedha
2012 - L'essenziale è invisibile agli occhi

Video
Linfa Vitale

Il video è stato realizzato dagli studenti del terzo anno (a.a. 2005/2006) di Illustrazione dello IED di Torino con il coordinamento del Prof. Vincenzo Gioanola (già regista del video Fight da Faida di Frankie hi-nrg mc).
Per ottenere questo particolarissimo risultato, il brano è stato suddiviso in battute ed ogni parte interpretata in maniera istintiva. 23 ragazzi hanno disegnato e inciso ogni singolo fotogramma della pellicola cinematografica, realizzando circa 7825 disegni.

L'insonne
Cullate dalle dolci note della canzone, si susseguono scene surreali all'interno di uno spazio scuro ed asettico: lo sfondo è nero come la notte.
I protagonisti: un uomo ben vestito che indossa una maschera a 3 facce, stereotipo della società d'oggi, ansiosa, incoerente e squilibrata, ed un bimbo spensierato e puro.
L'uomo, in uno stato di sonno apparente, si prepara come tutti i giorni ad andare in ufficio ma questa volta si ritrova a fare cose che non faceva da tempo
L'insonne e il bimbo giocano insieme, il primo vivendo con disagio e timore ciò che gli capita, il secondo mostrando il modo naturale di affrontare le cose.
Nella seconda parte, quando la voce canta ma il giorno non mi avvolgerà, esplode il bianco illuminando la scena, ed il giorno svela al protagonista e allo spettatore la sua mostruosità, rendendolo consapevole di ciò che è diventato crescendo. Le distorsioni e il grido dell'insonne sottolineano il cambio drastico di atmosfera, scagliando il protagonista in un baratro di disperazione, dal quale sembra che solo la morte potrà salvarlo. Forse l'ultima scena gli ridarà un barlume di speranza.

Il videoclip è stato girato nel Marzo 2009 nella sala pose dell'Istituto Europeo di Design di Torino.

Anno: 2009
Realizzazione: Marzo 2009
Artista: Avvolte
Formato: 16 mm
Regia: Christian Torelli
Riprese: Christian Torelli, Irene Ritorto
Fotografia: Irene Ritorto
Trucco: Laura Leonardi
Montaggio e post-produzione:TRICICLO Adv
Durata:417
Produzione: TRICICLO Eventi Indipendenti

Sì così
Apocalittico è l'unico scenario possibile per un brano come "Sì così", il cui tsunami sonoro esplode e travolge senza preavviso.
Musica e parole non hanno pietà per niente e per nessuno, tanto meno per la pellicola destinata a saltare costantemente.
E fra polvere e vetri rotti, la band, perfettamente a suo agio, fa solo quello che sa fare: suona!

Il videoclip è stato girato il 12 luglio a Torino, presso la fabbrica Ex Fimit con la regia di Davide Fiore.

Anno: 2008
Tempo di realizzazione: Luglio 2008
Artista: Avvolte
Formato: 16 mm
Regia: Davide Fiore
Riprese: Davide e Daniele Fiore
Fotografia: Cristina Gugnali, Irene Ritorto, Alessio Zemoz
Trucco: Laura Leonardi
Montaggio e post-produzione: TRICICLO Adv
Durata: 4 minuti e 19 secondi
Produzione: TRICICLO Eventi Indipendenti

La memoria, il canto e la marea
The video is made entirely in stop motion.
To do this music video clip have been used:
Canon 350 D
Canon 5D Mark2
canoe (to reach by the islands of the lagoon)
two stands
mosquito net
mosquito repellent
strands of white wool
cotton
structure of a paper lamp
old grandmother's petticoat
lots of sand, water, sky and grass
some cloud
sunlight
a bit of wind
endless patience and dedication.

Director: Maya Rota Klein
Director of photography: Silvia Tau Simonetti
Location manager and Set designer: Diego Lorenzo Zanitti
Film editor: Maya Rota Klein
Actress: S.Ator

Collegamenti esterni